Adersbach (Duitsland), een plaats in de gemeente Sinsheim in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
de Duitse naam van de Tsjechische opera Adršpach